Por Collinsville pode estar à procura de:
 Collinsville (Alabama)
 Collinsville (Connecticut)
 Collinsville (Illinois)
 Collinsville (Mississippi)
 Collinsville (Oklahoma)
 Collinsville (Texas)
 Collinsville (Virgínia)

Desambiguações de topônimos